Goe Vur In Den Otto (dj-duo), Vlaams dj- en presentatieduo
 Goe Vur In Den Otto (radioprogramma), een radioprogramma van Studio Brussel
 Goe Vur In Den Otto (verzamelalbum), een verzamelalbum samengesteld door Studio Brussel en voornoemd dj-duo